Ardrossan kan syfta på följande:
 Ardrossan, Australien, ort i South Australia, Australien
  Ardrossan, Skottland, ort i Skottland, Storbritannien